El término naturalismo puede referirse a:

Arte y literatura 

 al naturalismo (arte) o realismo artístico, una forma de representar la naturaleza en el arte;
al naturalismo tenebrista o tenebrismo, un estilo o corriente de la pintura del barroco correspondiente a su fase inicial, a comienzos del siglo XVII, cuyos principales exponentes son el italiano Caravaggio y José de Ribera;
al bande noire o les Nubiens, un estilo o movimiento artístico posterior al realismo utilizado para caracterizar la obra de Charles Cottet y otros pintores franceses que alcanzaron éxito en el Salón de París en los años 1890, entre los que se encuentran Rene Menard, Lucien Simon, André Dauchez, René Prinet, Jacques Émile Blanche, ZornDesam, y Henri Le Sidaner.
 al naturalismo (literatura), un estilo literario originado en Francia a finales del siglo XIX, continuador del realismo literario;
al naturalismo (pintura), un movimiento pictórico originado en Francia a finales del siglo XIX, continuador del realismo pictórico;
 al naturalismo (teatro), una técnica teatral;

Filosofía 
naturalismo (filosofía), un concepto filosófico que designa a las concepciones que consideran a la naturaleza como el principio único y absoluto de lo real;
 al naturalismo metafísico u ontológico;

Lingüística 
 al naturalismo (lingüística), una concepción filosófica del lenguaje como producto de la naturaleza;

Véase también

Ciencias naturales 
 naturalista, la denominación clásica de los científicos que estudian las Ciencias naturales o Historia natural;
 también, por extensión:
 naturalista, quien disfruta la naturaleza (véase excursionismo);
 los movimientos en defensa de la naturaleza (véase movimiento ecologista);
 naturalismo, en la teoría evolutiva sintética o teoría sintética de la evolución, es la postura que distingue la microevolución de la macroevolución, por incluir procesos diferentes.